Le patronyme Tillieux est un sobriquet dérivé de teil (du latin tilium : le tilleul) . 

 Maurice Tillieux (1921-1978) - auteur belge de bandes dessinées
 Éliane Tillieux (1966) - femme politique belge